Aniba guianensis — Lauraceae
  Acaiacá —Cedrela fissilis

Desambiguação